Ольо:

 Ольо — река в северной Италии.
 Ольо — муниципалитет в Испании.